В одиночному розряді тенісного турніру Nichirei International Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні 6–2, 6–0.

Сіяні гравчині 

  Моніка Селеш (переможниця)
  Габріела Сабатіні (фінал)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Катарина Малеєва (півфінал)

 Аманда Кетцер (2-ге коло)
 Емі Фрейзер (1-ше коло)
 Кіміко Дате (чвертьфінал)
 Наоко Савамацу (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Nichirei International Championships